Calvert může být:

křestní jméno
 Calvert Jones (1804–1877) – velšský fotograf, matematik a malíř

příjmení
 Alexander Calvert (* 1990) – kanadský herec
 Dominic Calvert-Lewin (* 1997) – anglický fotbalista